Antonio Santacroce ist der Name folgender Personen:

* Antonio Santacroce (Kardinal) (1598–1641),  italienischer Kardinal 
 Antonio Santacroce (Maler) (* 1946), italienischer Maler und Bildhauer